Rio Jurupari - rio do estado do Acre, no Brasil
 Jurupari (mitologia) - personagem mitológico dos índios sul-americanos
 Satanoperca jurupari - peixe da família dos ciclídeos
 Saimiri sciureus - macaco da família dos cebídeos
 Eperua grandiflora - planta da família das fabáceas

Desambiguação